Mardingding (Mardingding)
Mardingding (Tiganderket)